

Toponymes 

 Rollo, la commune et chef-lieu du département de Rollo au Burkina Faso ;
 Rollo, le département du Burkina Faso situé dans la province du Bam de la région Centre-Nord dont Rollo est le chef-lieu éponyme ;
 Rollo-Foulbé, une localité du département homonyme.

Prénom 

Rollo Armstrong, né à Londres en 1967, est un musicien et producteur anglais, membre du groupe Faithless et frère de la chanteuse britannique Dido.
Rollo Beck ( - ) était un ornithologue américain, collectionneur d'oiseaux et explorateur.
Rollo Weeks (né le  à Chichester, West Sussex) est un acteur anglais.

Surnom 

 Rollon ou Rollo, le fondateur et le premier dirigeant de la principauté viking qui devint bientôt connue sous le nom de Normandie.

Pseudonyme 

 Zoot Horn Rollo (1949-), guitariste américain ;
 Rollo est le pseudonyme de l’homme politique américain Rolla Wells.

Patronymes 

 Andrew Rollo (1703-1765), officier écossais.
 Joseph Rollo (1891-1944), syndicaliste et résistant français.
 Marcus Di Rollo, né le  à Édimbourg (Écosse) est un joueur de rugby à XV qui joue avec l'équipe d'Écosse depuis 2002, évoluant au poste de trois-quarts centre (1,85 m).
 Thierry Di Rollo (né le ) est un écrivain français de science-fiction.

Autre 
 Rollo ou rollo jurisdiccional (rollo juridictionnel), au Moyen Âge ou à l'époque moderne, en Espagne et en Amérique hispanique, une colonne de pierre généralement surmontée d'une croix ou d'une boule, qui marquait la catégorie administrative de la localité.
Patronyme anglais